Umoh ist der Familienname folgender Personen:

Camillus Raymond Umoh (* 1956), Bischof von Ikot Ekpene
Florence Ekpo-Umoh (* 1977), deutsche Sprinterin nigerianischer Herkunft